Książęta Noailles
 Noailles (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Noailles (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Noailles (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia